Der Sanskritbegriff Muktika bezieht sich auf den gleichnamigen Kanon von insgesamt 108 Upanishaden. Das genaue Entstehungsdatum der einzelnen Upanishaden ist unbekannt, die ältesten dürften aber noch vor dem 6. Jahrhundert v. Chr. verfasst worden sein, wohingegen die jüngsten erst im Mittelalter zusammengestellt wurden. Die älteren Upanishaden wurden von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Die Niederschrift des Kanons muss noch vor der persischen Abschrift des Philosophen  Dara Shikoh im Jahre 1656 erfolgt sein.

Etymologie 
Das Sanskritwort muktikā bedeutet Perle. Im spirituellen Kontext kann es mit Mukti bzw. moksha - मोक्ष (mokṣa), die Befreiung, Erlösung, Erleuchtung bedeuten, in Verbindung gebracht werden. Eine freie Übersetzung für die Muktika-Upanishad wäre demzufolge Perle der Befreiung unter den Upanishaden.

Der Kanon 
Der aus 108 Upanishaden bestehende Muktika-Kanon findet sich in der Muktika-Upanishad. Die Zahl 108 ist eine mystische Zahl im Hinduismus (108=11•22•33). 

In den Versen 30-39 der Muktika-Upanishad werden folgende Upanishaden aufgelistet:

Anmerkung:  Die verwendeten Abkürzungen sind:  AV= Atharvaveda, RV=Rigveda, SV=Samaveda, SYV = Schwarzer Yajurveda, WYV = Weißer Yajurveda,

Unterteilungen 
Die Upanishaden des Muktika-Kanons lassen sich anhand ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Veda wie folgt unterteilen:
 10 Upanishaden sind mit dem Rigveda assoziiert. Ihre eingängliche शान्ति shānti (Friedensformel) beginnt mit den Verszeilen vaṇme-manasi (meine Rede ruht in meinem Geist).
 16 Upanishaden sind mit dem Samaveda verknüpft und ihr shānti lautet āpyāyantu (mögen die unsichtbaren Kräfte uns nähren).
 19 Upanishaden stehen mit dem Weißen Yajurveda in Verbindung, ihr shānti beginnt mit pūrṇamada (Fülle findet sich im Transzendentalen).
 32 Upanishaden gehören zum Schwarzen Yajurveda mit shānti sahanāvavatu (Das Brahman möge uns beide beschützen).
 31 Upanishaden stehen in Assoziation mit dem Atharvaveda und beginnen mit der shānti  bhadram-karṇebhiḥ (lasst uns die glückbringenden Wahrheiten mit den Ohren vernehmen).

Die ersten 10 Upanishaden bilden die Mukhya-Upanishaden. Diese stellen den Kern der alten Texte und sind vor der klassischen Periode des Hinduismus entstanden, d. h. in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausend v. Chr. Sie spiegeln die Entwicklung des Vedanta aus der vorangegangenen vedischen Religion.
Zum  Sāmānya Vedānta (gemeiner Vedanta) gehören 21 Upanishaden. Diese werden von allen Vedanta-Schulen  als Offenbarungsschriften (Sruti) akzeptiert und werden von keiner Sekte monopolisiert.

Die restlichen 77 Upanishaden sind Grundlagentexte verschiedener Glaubensrichtungen bzw. Sekten des Hinduismus. Hiervon sind 23 Upanishaden asketische Sannyāsa-Texte, 9 Upanishaden sind Shakti-texte, 14 Upanishaden stehen in der Vaishnava-Tradition, 14 Upanishaden in der Shiva-Tradition und 17 Upanishaden sind mit dem Yoga assoziiert.

Einzelnachweise 

Hinduistische Philosophie
Upanishaden